Adieu ma concubine peut faire référence à :
 Adieu ma concubine, un opéra de Pékin traditionnel ;
 Adieu ma concubine, un roman de Lilian Lee ;
 Adieu ma concubine, un film réalisé par Chen Kaige, tiré du roman de Lee ;
 Adieu ma concubine, un opéra chinois dans le style occidental de Xiao Bai qui a été en tournée aux États-Unis en 2008.